Santa Eulalia Bajera är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Santa Eulalia Bajera ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Santa Eulalia Bajera är huvudsakligen kuperad. Santa Eulalia Bajera ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Peñalmonte,  meter över havet,  km sydväst om Santa Eulalia Bajera. Runt Santa Eulalia Bajera är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Arnedo,  km öster om Santa Eulalia Bajera. I omgivningarna runt Santa Eulalia Bajera växer i huvudsak buskskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i La Rioja, Spanien